Iorek Byrnison est un personnage de fiction et l'un des personnages principaux de la trilogie À la croisée des mondes (), de Philip Pullman.

Description 
Iorek Byrnison est un ours en armure (Panserbjørne en danois) originaire du Svalbard. Comme tous ses semblables, Iorek suit un code de conduite très strict, qui l’oblige à honorer une promesse, quelle qu’elle soit. Il possède une force immense, et est un forgeron expérimenté.

Biographie fictive

Les Royaumes du Nord 

Iorek Byrnison travaille pour les humains dans un dépôt de traîneaux dans le port nordique de Trollesund, où il répare les machines cassés. Les habitants de la ville ont berné Iorek en le saoulant, puis en subtilisant son armure d’ours, sans laquelle il est impuissant. Cela ne lui laisse aucun autre choix que de travailler pour ces humains dans l’espoir de récupérer un jour son armure. Il confie à Lyra que s’il avait son armure, il tuerait ceux qui l’ont volée, mais que s’il essayait sans elle, il serait simplement tué.

Lyra lui fait promettre de ne blesser personne si elle la retrouve. Elle utilise alors son aléthiomètre pour localiser l’armure, afin qu'Iorek puisse continuer à voyager avec elle et les gitans. Iorek se précipite pour trouver son armure, après avoir fini ses heures de travail. Les humains réalisent soudain ce qui arrive et essaient de le tuer par balles. Iorek est sur le point d’écraser la tête de l’un d’entre eux quand Lyra arrive, et lui rappelle sa promesse.

Plus tard dans l’histoire, on découvre qu'il est de lignée royale, et qu'il s'est fait exiler de Svalbard pour avoir tué un autre ours. Ce dernier, drogué par Iofur Raknison, a défié Iorek dans un rituel de combat pour posséder une femelle. Dans son état, l’ours n’a pas respecté les règles d’usage, et n’a pas démontré les signes de soumission usuels après qu’Iorek l’eut battu. Cette situation se solda par la mort de l’ours drogué et le bannissement définitif d'Iorek de Svalbard.

Mais quand il retourne là-bas, il réclame sa place et défie le roi grâce à une ruse, avec l'aide de Lyra.  En effet, Iofur désire un dæmon plus que tout au monde, et Lyra lui fait croire qu'elle est celui de Iorek, et que s'il le tue, elle deviendra le sien. C'est finalement Iorek qui remporte le combat, tue Iofur, et reprend la place qui lui était destinée.

Le Miroir d'ambre 

Il utilise ses talents de forgeron pour réparer le poignard subtil avec l’aide de Lyra et Will. Durant ce tome, il est aussi obligé de déplacer son peuple vers l'Himalaya parce que le climat de sa mère patrie Svalbard devient hostile à la vie, à cause de la brèche entre deux mondes que Lord Asriel a créée.

Analyse

Adaptations 

Dans le film À la croisée des mondes : La Boussole d'or de 2007, Iorek Byrnison est doublé par Ian McKellen.

Dans la série télévisée His Dark Materials : À la croisée des mondes de 2019, il est doublé par Joe Tandberg.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Philip Pullman
 À la croisée des mondes

Liens externes 
  Site officiel de Philip Pullman
  Site officiel sur Scholastic (éditeur britannique)
  Site officiel sur Random House (éditeur américain)

Personnage de À la croisée des mondes

en:List of His Dark Materials characters#Iorek Byrnison
it:Orso corazzato#Iorek Byrnison